Цулуки́дзе () — грузинская фамилия из региона Имерети. Цулукидзе — княжеский род.

Персоналии 
 Цулукидзе, Александр Григорьевич (1876—1905) — российский революционер, литературовед.
 Цулукидзе, Александр Петрович — ч.-корр АМН СССР, академик АН ГрузССР
 Цулукидзе, Григорий Антонович — академик АН ГрузССР
 Цулукидзе, Борис Абесоломович (1917—1981) — Герой Советского Союза.
 Цулукидзе, Леван Александрович (1918—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Цулукидзе, Лука (род. 2004) — грузинский футболист.
 Цулукидзе, Михаил Александрович (1894—1960) — грузинский и немецкий военный деятель, штандартенфюрер СС.

 Цулукидзе (в монашестве Софроний; ок. 1760—1842) — епископ Грузинского экзархата Русской православной церкви, архиепископ Имеретинский.

Топоним 
 Цулукидзе — название города Хони (Грузия) в 1936—1989 годах.